Eames kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Evelyn Eames
 Jonathan C. Eames
 Edwin Hubert Eames

Robotskapade auktorsförkortningar